é um mestre de caratê, 9° dan do estilo Wado-kai, 7° dan de Jujutsu-Kempô e faixa preta de Judô. Nasceu no Japão, na cidade Okayama, em 2 de Fevereiro de 1940. Graduou-se em pela Universidade de Agricultura de Tóquio. Chegou ao Brasil no ano de 1964, e logo se tornou um dos pioneiros dessa arte marcial no país. Sua chegada (e a de outros caratecas nessa mesma época) também marca o rompimento de um paradigma, de que quase todos os dojôs eram do estilo Shotokan. O mestre é também um autor de vários livros sobre o caratê e ministrou vários cursos e seminários sobre o tema, com a finalidade de o promover.

É discípulo direto do Mestre de Caratê Hironori Otsuka, fundador do estilo Wadô-Kai.

Dojo 
Sensei Michizo Buyo ainda ensina Karatê e possui sua academia a mais de 50 anos, em São Paulo, situada no Bairro Cambuci/Vila Mariana Av. Lins de Vasconcelos 1571.

Bibliolografia 
 Karatê-dô Vol. I - Fundamentos
 Karatê-dô Vol. II - Avançado

Mestres do caratê
Caratecas